

Pessoas
Ellen Ripley
Tom Ripley

Localidades

Ripley (Queensland)

Ripley (Ontário)

Ripley (Derbyshire)
Ripley (North Yorkshire)
Ripley (Surrey)

Ripley (Ohio)
Ripley (Illinois)
Ripley (Oklahoma)
Ripley (Virgínia Ocidental)
Ripley (Mississippi)
Ripley (Tennessee)

Outros
Ripley's Believe It or Not!
The Talented Mr. Ripley, um filme

Desambiguação